Fjodor Sergejewitsch Kusmin, vor allem unter der englische Transkription als Fyodor Sergeyevich Kuzmin oder Fedor Kuzmin bekannt, (russisch Фёдор Серге́евич Кузьмин; * 17. April 1983 in Rybinsk, UdSSR) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er wurde 2007 Vize-Europameister im Mixed.

Werdegang 
Kusmin gewann eine Goldmedaille im Herren-Einzel bei den Slovenian Open 2005. Zusammen mit seiner Partnerin Oksana Fadejewa holte er bei den Europameisterschaften 2007 eine Silbermedaille im gemischten Doppel.

Im Finale verloren sie gegen Aleksandar Karakašević und Rūta Paškauskienė. Der Russe qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 2008, indem er sich bei einem Qualifikationsturnier einen Platz sicherte.

Im Oktober 2014 galt er zeitweise als der beste russische Tischtennisspieler. Zu dieser Zeit stand er auf Platz 164 der ITTF-Weltrangliste.

Turnierergebnisse

Vereine 
 bis 1999: Olymp Rybinsk (RUS)
 1999–2000: SB DJK Rosenheim
 2000–2001: SV Adelsried
 2002–2003: TTC Ellenburg
 2003–2004: Argentan
 2004–2006: TTF Liebherr Ochsenhausen
 2006–2018: TTC Fakel Gazprom
 2018–2019: TuS Celle
 2019–2020: BV Borussia Dortmund
 2020–????: Hertha BSC
Quelle:

Weblinks 
 Fjodor Sergejewitsch Kusmin auf der Website ittf.com (englisch) (abgerufen am 26. Juli 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1983
Mann